

Musica 
 Originals  – cofanetto dei Pet Shop Boys del 1998
 Originals  – album di Kurupt del 2004
 Originals  – compilation di Prince del 2019

Televisione 
 Originals  – serie televisiva del 2011.

Pagine correlate 
 The Originals